Международный аэропорт Хэфэй Логан (),  — прежний коммерческий аэропорт, обслуживавший авиаперевозки городского округа Хэфэй (столицу провинции Аньхой, КНР).

Общие сведения 
Аэропорт был открыт в ноябре 1977 года и работал в качестве основной воздушной гавани провинции Аньхой, пока 30 мая 2013 года не был полностью заменён новым международным аэропортом Хэфэй Синьцяо.

Авиакомпании и пункты назначения 
В 2011 году на регулярных маршрутах в аэропорту работали следующие авиакомпании:

См. также 
 Список аэропортов Китая

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт аэропорта
 

Аэропорты провинции Аньхой